Barbara Bonney (* 1956), soprano américaine.
Maude Bonney (1897–1994), aviatrice australienne et première femme à réaliser en solo le vol Australie - Angleterre.
Raymond Bonney (1892-1964), joueur américain de hockey sur glace.
Sean Bonney (1969-2019), poète anglais.
Simon Bonney, musicien australien de rock, chanteur du groupe australien Crime and the city solution.
Thomas George Bonney (1833-1923), géologue britannique.

Toponyme 

 Bonney, un village du comté de Brazoria, au Texas, aux États-Unis.